Kedu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kedu (köping i Kina), Guizhou, 
 Kedu Zhen (köping i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar